Ryan – nome proprio di persona
 Ryan – cognome

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Ryan – località della contea di Delaware (Iowa)
 Ryan – località della contea di Vermilion (Illinois)
 Ryan – località della contea di Jefferson (Oklahoma)
 Ryan – località della contea di Inyo (California)
 Ryan – località della contea di Stevens (Washington)
 Ryan – località della contea di Roane (Virginia Occidentale)
 Ryan – township della contea di Schuylkill (Pennsylvania)

Australia 
 Ryan – sobborgo della città di Mount Isa (Queensland)
 Ryan – località della Riverina (Nuovo Galles del Sud)

Personaggi immaginari 
 Jack Ryan – personaggio creato da Tom Clancy
 Richie Ryan  – personaggio del telefilm Highlander
 Jake Ryan – personaggio del telefilm Hannah Montana

Altro 
 Ryan – documentario d'animazione del 2004
 Ryan International Airlines – compagnia aerea
 Ryan Aeronautical Company – compagnia aeronautica